Plaats in Indonesië
 Mojomulyo (Tambakromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Mojomulyo (Puger), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java